Рева́з (Резо́) Лева́нович Габриа́дзе (; 29 июня 1936, Кутаиси, ЗСФСР, СССР — 6 июня 2021, Тбилиси, Грузия) — советский и грузинский сценарист, драматург, режиссёр, художник, скульптор, основатель Тбилисского театра марионеток. Народный артист Грузинской ССР (1987). Лауреат Государственной премии СССР (1989), Государственной премии Грузинской ССР имени Шота Руставели (1989) и Государственная премия Грузии имени Шота Руставели (2000).

Биография 

Резо Габриадзе родился 29 июня 1936 года в городе Кутаиси. В 1964 году окончил факультет журналистики Тбилисского государственного университета. В 1967 году — Высшие курсы сценаристов и режиссёров в Москве. Принимал участие в строительстве Ингурской ГЭС.

Автор сценариев более чем 35 фильмов, среди которых «Не горюй!», «Мимино», «Чудаки», «Кин-дза-дза!», «Необыкновенная выставка», «Паспорт» и др.

В 1981 году Резо Габриадзе основал Тбилисский театр марионеток. Будучи режиссёром, драматургом, художником и скульптором, Резо писал пьесы, создавал кукол и оживлял их на сцене своего театра.

В 1990-е годы Резо работал в Швейцарии и Франции, где поставил два драматических спектакля: «Какая грусть — конец аллеи» в Театре Види Лозанн (Théâtre Vidy-Lausanne) и «Кутаиси» в Париже. В этих двух постановках принимали участие знаменитые актёры Театра Питера Брука — Натали Пари, Бакари Сангаре (Bakary Sangaré) и другие.

В 1994 году Резо Габриадзе выступил режиссёром спектакля «Песнь о Волге», который позднее, в Тбилиси, был переименован в «Сталинградскую битву». Это одна из самых ярких его работ, премьера которой состоялась в Дижоне (Франция) в 1996 году.

В 2002 году совместно с Театром Види Лозанн (Швейцария) он вновь вернулся к постановке «Осень моей весны».

В 2004 году Резо Габриадзе написал и срежиссировал пьесу «Запрещённое рождество, или Доктор и больной» для Танцевального фонда Барышникова в Нью-Йорке. Премьера состоялась в Миннеаполисе, позже она прошла в Линкольн-центре и на Фестивале Сполето в Чарлстоне (Южная Каролина).

За более чем 30 лет спектакли успели побывать во многих странах мира и принимали участие в крупнейших международных театральных фестивалях — в Авиньоне, Эдинбурге, Нью-Йорке, Торонто, Белграде, Чарлстоне, Дрездене, Москве и других городах.

В программе театра Габриадзе пять спектаклей: «Осень моей весны», «Сталинград», «Рамона», «Бриллианты маршала де Фантье» и «Резо».

Габриадзе — художник, скульптор и мастер книжной графики. Его работы выставлялись в Москве, Санкт-Петербурге, Париже, Рене, Дижоне. Он был участником выставки в Мюнхене «От Эйзенштейна до Тарковского». Его живописные, графические и скульптурные работы находятся в многочисленных государственных и частных коллекциях в США, России, Германии, Израиле, Франции и Японии.

Габриадзе являлся обладателем Государственной премии СССР (1989), премии Руставели (Грузия), Ника, Триумф, Золотая маска (Россия), а также являлся кавалером ордена Искусств и Литературы Французской Республики.

Творчеству Резо Габриадзе посвящена книга Марины Дмитревской «Театр Резо Габриадзе» (2005).

Скончался 6 июня 2021 года после тяжёлой продолжительной болезни. Похоронен 10 июня в Мтацминдском пантеоне.

Личная жизнь 
 Жена — Елена Захаровна Габриадзе.
 Сын — Леван Габриадзе (род. 1969) — режиссёр рекламы и кино.
 Дочь — Анна (род. 1968)

Фильмография

Режиссёр 
 1975 — Кавказский романс
 1977 — Покорители гор
 1977 — Лимонный торт

Сценарист 

 1968 — Серенада
 1968 — Необыкновенная выставка
 1969 — Не горюй!
 1970 — Феола (новелла в киноальманахе «Мяч, перчатка и капитан»)
 1971 — Кувшин
 1972 — Белые камни (новелла в одноимённом киноальманахе)
 1973 — Чудаки
 1974 — Родник у дороги (новелла в киноальманахе «В тени родных деревьев»)
 1974 — Пари
 1975 — Вальс на Мтацминде (новелла в киноальманахе «Любовь, велика сила твоя»)
 1975 — Кавказский романс (новелла в киноальманахе «Любовь, велика сила твоя»)
 1975 — На прошлой неделе
 1975 — Лестница (новелла в киноальманахе «Любовь, велика сила твоя»)
 1975 — Субботний вечер
 1975 — Странствующие рыцари
 1976 — Сюита (новелла в киноальманахе «В один прекрасный день»)
 1976 — Термометр
 1976 — Три рубля
 1977 — Бабочка
 1977 — Мимино
 1977 — Покорители гор
 1977 — Лимонный торт
 1977 — Пожар, любовь и помпиеро
 1977 — Запасное колесо
 1978 — Три жениха
 1979 — Дюма на Кавказе
 1980 — Удача
 1984 — Футбол нашего детства
 1986 — Кин-дза-дза!
 1990 — Паспорт
 2013 — Ку! Кин-дза-дза (на основе повести)
 2017 — Знаешь, мама, где я был? (также художник-постановщик)

Проза 
 «Кутаиси — город», роман (2002)
 «Чито ГК—49-54, или Врач и больной», роман (2003)

Памятники

в Петербурге 
 Чижик-Пыжик установлен 19 ноября 1994 года на Фонтанке, у Михайловского замка рядом с 1-м Инженерным мостом, напротив дома № 12/1.
 Памятник «Нос майора Ковалёва». Архитектор В. Б. Бухаев. Скульптор Р. Л. Габриадзе. Установлен в октябре 1995 года на фасаде дома по адресу: проспект Римского-Корсакова, 11.

в Одессе 
 Скульптурная композиция «Памятник герою одесских анекдотов Рабиновичу». Открыта 1 апреля 1995 года в Саду скульптур Одесского литературного музея. Название скульптуре дано Михаилом Жванецким.

Награды 
 1976 — Орден «Знак Почёта».
 1979 — Заслуженный деятель искусств Грузинской ССР.
 22 августа 1986 — Орден Дружбы народов.
 1987 — Народный артист Грузинской ССР.
 1989 — Государственная премия СССР — за спектакль «Осень нашей весны» (1985), поставленный на сцене Тбилисского ГТМ.
 1989 — Государственная премия Грузинской ССР им. Шота Руставели
 1992 — Ника в номинации «Лучшая сценарная работа» с Георгием Данелией и Аркадием Хайтом за фильм «Паспорт».
 1996 — Орден Чести
 1996 — Царскосельская художественная премия.
 1996 — Премия «Триумф».
 2000 — Государственная премия Грузии имени Шота Руставели
 2016 — Почётный гражданин Тбилиси.
 2017 — Национальная театральная премия Золотая маска «за выдающийся вклад в развитие театрального искусства».
 2018 — Национальная анимационная премия «Икар» в номинации «Сценарист» за мультфильм Знаешь, мама, где я был?

Библиография 
 Дмитревская М. Ю. Театр Резо Габриадзе: История тбилисских марионеток и беседы с Резо Габриадзе о куклах, жизни и любви. — СПб.: Петербургский театральный журнал, 2005. — 232 с.: ил. — ISBN 5-902703-02-6

Примечания

Ссылки 
 Резо Габриадзе в «Энциклопедии кино»
 Театр Резо Габриадзе. Кутаисские авангардисты [: Беседа Р. Габриадзе с М. Дмитревской ] // Петербургский театральный журнал. — 1997. — № 12.
 Автограф. Пожелания Всемирному клубу одесситов
 Умер сценарист «Мимино» и «Кин-дза-дза!» Резо Габриадзе.

Кукольники СССР
Кукольники по алфавиту
Кукольники XX века
Кукольники XXI века
Режиссёры кукольного театра СССР
Выпускники факультета журналистики Тбилисского государственного университета
Выпускники Высших курсов сценаристов и режиссёров
Лауреаты премии «Золотой софит»
Лауреаты премии «Ника»
Лауреаты премии «Петрополь»
Похороненные в пантеоне Мтацминда
Почётные граждане Тбилиси
Народные артисты Грузинской ССР
Заслуженные деятели искусств Грузинской ССР
Лауреаты премии «Икар»
Лауреаты Государственной премии Грузинской ССР имени Шота Руставели
Лауреаты Государственной премии Грузии